Niklaus Oberholzer ist der Name folgender Personen:

* Niklaus Oberholzer (Kunsthistoriker) (* 1940), Schweizer Kunsthistoriker
 Niklaus Oberholzer (Jurist) (* 1953), Schweizer Jurist und Bundesrichter